Lac Huard peut se référer à:

Toponymes



Lac Huard, 46, 47-23-W4, Alberta.

Lac Huard, lac en Saskatchewan.

Lac Huard, lac à Parry Sound, en Ontario.

Lac à Adélard-Huard, lac dans Paspébiac (ville) (ville), MRC Bonaventure (municipalité régionale de comté), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 09' 59" Nord; 65° 18' 05" Ouest.
Grand lac Huard, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 14' 26" Nord; 75° 19' 07" Ouest.
Lac Huard, lac Rawdon (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 00' 40" Nord; 73° 48' 55" Ouest.
Lac Huard, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 48' 52" Nord; 72° 30' 45" Ouest.
Lac Huard, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 46' 09" Nord; 72° 41' 33" Ouest.
Lac Huard, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 46' 15" Nord; 72° 51' 17" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 04' 22" Nord; 72° 00' 40" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 27" Nord; 74° 12' 51" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 00" Nord; 76° 45' 57" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 51" Nord; 72° 30' 21" Ouest.
Lac Huard, lac dans Saint-Thomas-Didyme (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 41" Nord; 72° 47' 06" Ouest.
Lac Huard (Belle-Rivière), lac dans Belle-Rivière (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 04' 39" Nord; 71° 52' 24" Ouest.
Lac Huard, lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 12' 55" Nord; 70° 24' 34" Ouest.
Lac Huard (rivière Huard), lac traversé par la rivière Huard, dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 04' 21" Nord; 70° 46' 34" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 15" Nord; 69° 29' 02" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 44' 16" Nord; 69° 22' 12" Ouest.
Lac Huard, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 35' 30" Nord; 70° 38' 44" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 43' 15" Nord; 67° 38' 52" Ouest.
Lac Huard, lac dans Lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 28' 32" Nord; 62° 43' 21" Ouest.
Lac Huard, lac dans Saint-Marcellin (Québec) (municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 14" Nord; 68° 18' 28" Ouest.
Lac Huard, lac dans Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 32" Nord; 70° 20' 37" Ouest.
Lac Huard, lac dans Rivière-à-Pierre (municipalité), MRC Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 02' 41" Nord; 72° 05' 45" Ouest.
Lac à Huard, lac dans Rivière-Bonaventure (territoire non organisé), MRC Bonaventure (municipalité régionale de comté), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 40" Nord; 65° 26' 44" Ouest.
Lac au Huard, lac à L'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 43' 29" Nord; 63° 20' 56" Ouest.
Lac au Huard, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 13' 19" Nord; 73° 10' 16" Ouest.
Petit lac Huard, lac dans Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 53' 41" Nord; 73° 25' 18" Ouest.
Petit lac Huard, lac dans Saint-Thomas-Didyme (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 18" Nord; 72° 47' 32" Ouest.
Petit lac Huard, lac Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 19' 07" Nord; 70° 41' 06" Ouest.
Petit lac Huard, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 36" Nord; 75° 18' 05" Ouest.
Lac-Huard, centre de villégiature de Rawdon (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 00' 40" Nord; 73° 48' 55" Ouest.
Chemin du Lac-Huard, chemin dans Rawdon (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec.